Чутин — фамилия и топоним:

Фамилия 
 Чутин, Иван Константинович — Георгиевский кавалер; подполковник; № 2335; 26 ноября 1811.
 Чутин, Константин Яковлевич — Георгиевский кавалер; капитан; № 7900; 26 ноября 1847.

Топоним 
 Чутин — китайский город, основан в 887 году до н. э., был центром Гуандуна.